Торус — это слово имеет несколько не связанных между собой значений:

 Торус — город в Бразилии в составе штата Риу-Гранди-ду-Норти. 
 Тору́с или Тору́са — старорусское название города Таруса и одноимённой реки Торуса (или Тору́ска). 
 То́рус, иначе: вал или валик — горизонтальная архитектурная деталь зданий, один из видов облома.
 То́рус — термин из области цитологии хвойных растений, обозначающий центральный, линзовидно утолщённый сектор замыкающей плёнки в окаймлённых порах трахеид.
 Торус — анатомическое образование верхней челюсти человека